

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Politici del Fronte dell'Uomo Qualunque
Deputati dell'Assemblea Costituente (Italia)